Búri – gigante primordiale della mitologia norrena
Bürí – comune di Panama
Buri – popolo germanico del I-III secolo
Buri  – comune brasiliano nello Stato di San Paolo